Колоти́ло — українське прізвище. Відомі носії:

 Колотило Богдан Георгійович — заслужений працівник сільського господарства України
 Колотило Василь Семенович — український публіцист, громадсько-культурний діяч, доктор філософії.
 Колотило Ксенія (1916—2007) — майстриня художньої вишивки, живописець.
 Колотило Леонід Григорович — радянський і російський географ та історик.
 Колотило Михайло Васильович (1921—2000) — провідник Буковинського обласного проводу ОУН, православний священник.
 Колотило Олександр Ілліч (1979—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ярослава-Орися Колотило — голова Бухарестської філії Союзу українців Румунії.

Примітки 

Українські прізвища